

Persone 
 Felix von Heijden (1890-1982) – calciatore olandese
 A.F.Th. van der Heijden (1951) – scrittore olandese
 Harold van der Heijden (1960) – scacchista e compositore di scacchi olandese
 Jan-Arie van der Heijden (1988) – calciatore olandese

Pagine correlate 
Hayden – pagina di disambiguazione
Haydn (disambigua) – pagina di disambiguazione
Heiden – pagina di disambiguazione
Heyden – pagina di disambiguazione